Glasbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Glasbach (Schwarzatal), Ortsteil der Gemeinde Schwarzatal, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Glasbach (Wilhelmsthal), Einöde der Gemeinde Wilhelmsthal, Landkreis Kronach, Bayern
 Glasbach (Wüstung), am Rennsteig zwischen Ruhla und Steinbach

Gewässer:
 Glasbach (Enns), linker Zufluss der Enns bei Frauenberg, Gemeinde Ardning, Bezirk Liezen, Steiermark
 Glasbach (Ettenbach), linker Zufluss des Ettenbachs (zur Elz) in Ettenheimmünster, Gemeinde Ettenheim, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Glasbach (Ferndobelbach), linker Zufluss des Ferndobelbachs (zum Glaserbach, linker Oberlauf der Wilden Gutach) vor Glashütte, Gemeinde St. Märgen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg 
 Glasbach (Fischbach) oder Vorderbach, rechter Oberlauf des Fischbachs (zur Eschach) bis Fischbach, Gemeinde Niedereschach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Glasbach (Göttelbach), rechter Zufluss des Göttelbachs in Schramberg, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Glasbach (Große Laine), Quellbach zur Großen Laine bei Jachenau, Bayern
 Glasbach (Hochspeyerbach), zum Hochspeyerbach im Pfälzerwald, Rheinland-Pfalz
 Glasbach (Kastenbach), rechter Oberlauf des Hastenbachs (zur Röslau) bis Neuenhammer, Gemeinde Tröstau, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Glasbach (Kleine Ohe), Zufluss der Kleinen Ohe (Grafenauer Ohe) in Neuschönau, Bayern
 Glasbach (Klemmbach), linker Zufluss des Klemmbachs in Oberweiler, Gemeinde Badenweiler, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Glasbach (Lauter), linker Zufluss der Lauter nach Degenfeld, Stadt Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Glasbach (Main), rechter Zufluss des Mains gegenüber Marktheidenfeld, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Glasbach (Moosbach), rechter Zufluss des Moosbachs (zur Schobbach, zur Glotter) im Stadtteil Herdern, kreisfreies Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg 
 Glasbach (Orrot), linker Oberlauf der Orrot bis in den Holzmühl-Stausee vor Holzmühle, Gemeinde Rosenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Glasbach (Poppendorfer Bach), rechter Zufluss der Poppendorfer Bachs bei Poppendorf, Gemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Glasbach (Röthen), linker Zufluss der Röthen oder Röden im Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Glasbach (Salzach), vom Gaisberg bei Glas im Süden der Stadt Salzburg
 Glasbach (Schlierbach), linker Zufluss des Schlierbachs (zur Wiese) bei Kürnberg, Stadt Schopfheim, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Glasbach (Steinach), linker Zufluss der Steinach (zur Rodach) in Hüttensteinach, Stadt Sonneberg, Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Glasbach (Unterkohlstättner Bach), linker Zufluss des Unterkohlstättner Bachs (zum Tauchenbach, zur Pinka bei Burg) in Goberling, Stadtgemeinde Stadtschlaining, Bezirk Oberwart, Burgenland 
 Glasbach (Vorderbach), Quellbach des Fischbaches im Nordschwarzwald, Baden-Württemberg 
 Glasbach (Vorderlangenbach), linker Zufluss des Vorderlangenbachs (zur Breg) beim Glasträgerhäusle, Stadtteil Langenbach, Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Glasbach (Wupper), zur Wupper im Staatsforst Burgholz, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Glasebach
 Glasenbach
 Glaserbach
 Glasgraben